Whisky Magazine est un magazine bimestriel français consacré à l'univers du whisky. Unique en son genre en France, il a été fondé en mars 2004, reprenant le modèle de son grand frère anglophone. Fin 2010, il se diversifie vers les autres spiritueux et prend le nom de Whisky Magazine & Fine Spirits. Il passe alors trimestriel tout en augmentant son nombre de pages à 116.

Contenu éditorial
Le magazine consacre de nombreuses rubriques dédiées à l'histoire, l'élaboration, la dégustation et les différents pays et distilleries du whisky, entre autres. 

Pour ce faire il s'est acquis la collaboration de grands spécialistes du whisky tels que Michael Jackson et Dave Broom.

Article connexe 
 La Maison du whisky

Liens externes
Site officiel
Premier numéro 

Presse consacrée aux boissons alcoolisées
Presse trimestrielle en France
Titre de presse créé en 2004
Whisky